El término Balché puede hacer referencia a:

 Balché, nombre dado a los árboles de las especies Lonchucarpus violaceus y Lonchocarpus longistylus;
 Balché, una bebida alcohólica obtenida del árbol del mismo nombre;
 Balché, una población del municipio de Peto, Yucatán, México;
 Balché, una población del municipio de Temax, Yucatán, México;